PDR steht für:

 PDR (Band), deutsche Indie-Rock-Band
 Paintless Dent Repair, siehe Lackschadenfreie Ausbeultechnik
 Parti pour la démocratie et le renouveau, togoische Partei 
 Personal Digital Recorder
 Playa del Rey, Distrikt von Los Angeles 
 Preliminary Design Review, siehe Critical Design Review
 Prüfdruckregler, Teil einer stationären Bremsprobeanlage bei der Bahn
 Pygmy Dipole Resonance, siehe Pygmy-Resonanz

PdR steht als Abkürzung für:
 Palast der Republik in Berlin

Abkürzung